Осада Синопа (72—70 до н. э.)
 Осада Синопа (1214)

См. также 
 Синопское сражение (1853)